Марк Аврелий () е име на:

 Марк Аврелий Антонин (Марк Аврелий), римски император (161–180)
 Марк Аврелий Комод (Комод), император (180—193)
 Марк Аврелий Север Антонин (Каракала), римски император (211-217)
 Марк Аврелий Север Александър (Александър Север), римски император (222-235)
 Марк Аврелий Кота, консул 74 пр.н.е.
 Марк Аврелий Кота Максим Месалин, консул 20 г. (осиновен)
 Марк Аврелий Себастиан, управител на провинция Долна Мизия (272-275)
 Марк Аврелий Скавър, суфектконсул 108 пр.н.е.
 Марк Аврелий Кота (едил), плебейски едил 216-212 пр.н.е.
 Марк Аврелий Кота, легат при Луций Корнелий Сципион Азиатик 189 пр.н.е.
 Марк Аврелий Фулв Антонин, син на Антонин Пий, (+ преди 138)
 Марк Галерий Аврелий Antonin, син на Антонин Пий, (+ преди 138)
 Марк Аврелий Олимпий Немезиан, латински поет 2/3 век по времето на император Кар